Цей список включає переліки володарів найкращих результатів сезону серед українських легкоатлетів (включаючи легкоатлетів радянського періоду) у чоловічій та жіночій категоріях.

Списки лідерів сезону

Спринтерський біг (стадіон)

100 метрів

200 метрів

300 метрів

400 метрів

Біг на середні дистанції (стадіон)

600 метрів

800 метрів

1000 метрів

1500 метрів

Миля

2000 метрів

3000 метрів

Стипль-чез

Біг на довгі дистанції (стадіон)

5000 метрів

10000 метрів

20000 метрів

Біг з бар'єрами (стадіон)

Бар'єрний спринт

200 метрів з бар'єрами

400 метрів з бар'єрами

Естафетний біг (стадіон)

4×100 метрів

4×200 метрів

4×400 метрів

Шосейний біг

5 кілометрів

10 кілометрів

Напівмарафон

30 кілометрів

Марафон

Спортивна ходьба

20 кілометрів (шосе)

20000 метрів (стадіон)

30 кілометрів (шосе)

35 кілометрів (шосе)

50 кілометрів (шосе)

Технічні дисципліни

Стрибки у висоту

Стрибки з жердиною

Стрибки у довжину

Потрійний стрибок

Штовхання ядра

Метання диска

Метання молота

Метання списа

Багатоборство

Джерела 

 Списки найкращих результатів за всі часи на сайті Світової легкої атлетики 
 Списки найкращих результатів сезонів на сайті Світової легкої атлетики 
 Статистика на сайті Легкої атлетики України 
 Списки найкращих легкоатлетів СРСР:
 1959:
 
 
 1966:
 
 
 
 
 1968: